Михаил Мочалов:
 Мочалов, Михаил Александрович (род. 1994) — российский футболист.
 Мочалов, Михаил Ильич (1921—1972) — Герой Советского Союза (1944).